Het Türkvizyonsongfestival (Turks: Türkvizyon Şarki Yarışması) is een jaarlijkse competitie van liedjes. Het werd georganiseerd van 19 december 2013 tot 2015 en sinds 2020 opnieuw. De liedjes worden gezongen door deelnemers uit landen en regio's waar Turks een officiële taal is of waar een grote Turkse bevolking woont. Het festival wordt uitgezonden op televisie in Europa en Azië. In tegenstelling tot het Eurovisiesongfestival wordt dit festival het jaar nadien niet georganiseerd door het winnende land, maar door een land dat vooraf is aangeduid.

Geschiedenis 
De eerste editie werd gehouden in het Turkse Eskişehir. Deze werd gewonnen door Azerbeidzjan. De tweede editie vond plaats in Kazan, Tatarije. De derde editie zou oorspronkelijk plaatsvinden in het Turkmeense Asjchabad. Uiteindelijk vond het festival opnieuw plaats in Turkije, maar deze keer in Istanboel. Voor de vierde editie werd Bakoe als gaststad gekozen. Door onbekende redenen werd het festival wederom verplaatst naar Turkije. Nadien werd het festival verplaatst naar 2017 en naar Kazachstan. Uiteindelijk is die editie geannuleerd.

In 2020 was er opnieuw sprake om het festival opnieuw op te starten, ditmaal als een online-evenement in verband met de uitgebroken coronapandemie. Midden oktober dat jaar werd het festival ook officieel aangekondigd en heropgestart. Er namen 26 landen en gebieden deel aan deze editie die gewonnen werd door Oekraïne. Hoewel werd aangenomen dat het festival vanaf dan terug zou plaatsvinden werd het het jaar nadien geannuleerd wegens te weinig interesse.

Stemprocedure 
Per deelnemend land/gebied is er een jurylid die elk lied een score geeft van 1 tot 10 punten. Punten geven aan het eigen land/gebied is niet toegestaan.

Aantal overwinningen en georganiseerde festivals 

Het eerste festival werd gewonnen door Azerbeidzjan. Het jaar daarna werd Kazachstan de winnaar, gevolgd door Kirgizië het jaar nadien. Nadat het festival enkele jaren niet werd georganiseerd, startte het opnieuw op in 2020. Oekraïne werd de winnaar van deze vierde editie.

In tegenstelling tot het Eurovisiesongfestival geldt bij dit festival de regel niet dat het winnende land het festival moet organiseren. Daarom hebben zowel Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië en Oekraïne het festival nog niet georganiseerd.

De organiserende landen van het festival zijn Tatarije (1 maal) en Turkije (3 maal) geweest.

Deelnemers 
Voor de eerste editie van 2013 schreven zich 25 deelnemers in. Kabardië-Balkarië en Karatsjaj-Tsjerkessië namen samen deel. Ook in 2014 zou het evenement worden georganiseerd. Politiek lag het evenement moeilijk, want er was aanvankelijk enige twijfel over de deelname van de Krimrepubliek wegens de Krimcrisis. Uiteindelijk werd bekendgemaakt dat de Krimrepubliek toch zou deelnemen aan het festival. Noord-Cyprus daarentegen kon niet deelnemen aangezien de deelneemster met haar Noord-Cypriotische paspoort Rusland niet binnen kon. De Russische Federatie zou in 2014 debuteren, zonder de gebieden die apart deelnamen. Uiteindelijk werd ook dat gewijzigd: de oblast Moskou zou deelnemen in plaats van Rusland.

Dankzij discussies tussen Rusland en Turkije vanaf het einde van november 2015 verzocht de Russische omroep om haar gebieden terug te laten trekken van het festival. Altaj, Basjkirostan, Chakassië en Toeva gingen hier op in, ondanks dat alle vier de gebieden al een artiest en/of lied geselecteerd hadden voor Istanboel. Uiteindelijk besloten alle Russische gebieden om hun inzending terug te trekken van het festival.

Edities

Toptiennoteringen 
Hieronder volgt een lijst van toptiennoteringen van alle deelnemende landen en gebieden. Regio's in het grijs vermeld namen niet deel aan de meest recente editie (2020).

Zie ook 
 Eurovisiesongfestival